USA
Athens (Alabama)
Athens (Arkansas)
Athens (Georgia)
Athens (Illinois)
Athens (Indiana)
Athens (Kalifornia)
Athens (Kentucky)
Athens (Louisiana)
Athens (Maine)
Athens (Michigan)
Athens (Mississippi)
Athens (Missouri)
Athens (Nevada)
Athens (New York)
Athens (falu, New York)
Athens (Nyugat-Virginia)
Athens (Ohio)
Athens megye, Ohio
Athens (Pennsylvania)
Athens (Tennessee)
Athens (Texas)
Athens (Vermont)
Athens (Wisconsin)
 Kanada
Athens (Ontario)

Hasonló néven
Athén